La nompariglia (o nonpareille in francese, letteralmente «senza pari») può essere:

 in cucina, un tipo di pralina di zucchero usata nell'industria dolciaria (mompariglia);

 in tipografia, un carattere tipografico particolarmente piccolo, detto anche corpo 6;

 in agricoltura, nonpareille è il soprannome dato in Francia alla varietà più piccola e rara del cappero.